Planiniza steht für: 
 Planiniza (Bugojno), Gemeindeteil von Bugojno, Kanton Zentralbosnien, Bosnien und Herzegowina
 Planiniza (Oblast Burgas), Dorf in Ost-Bulgarien
 Planiniza (Oblast Pernik), Dorf in West-Bulgarien